– amerykański lotniskowiec eskortowy, w służbie w latach 1943-1946.
  – amerykański okręt desantowy typu Iwo Jima, w służbie w latach 1963-1994.

Guadalcanal